Il fuoco nelle vene (About Doctor Ferrel) – romanzo di Day Keene del 1952
Il fuoco nelle vene (La chair et le diable) – film del 1954 diretto da Jean Josipovici